The Last of Us é um jogo eletrônico de 2013.

The Last of Us também pode referir-se a:

Jogos eletrônicos 
 The Last of Us: Left Behind, um pacote de expansão para o jogo de 2013
 The Last of Us Part II, uma sequência do jogo de 2013, lançado em 2020
 The Last of Us Part I, um remake do jogo original de 2013, lançado em 2022

Outros usos 
 The Last of Us: American Dreams, uma história em quadrinhos de 2013 baseada no jogo eletrônico
 The Last of Us (série de televisão), série da HBO baseada no jogo eletrônico lançada em 2023